JVC (elektronicabedrijf), een Japans elektronicamerk
twee verschillende Nederlandse voetbalclubs:
JVC Cuijk
JVC Julianadorp